Javier Urruticoechea, (1952) calciatore spagnolo
 Maximiliano Urruti, (1991) calciatore argentino